Anders Forsberg kan syfta på

 Anders Forsberg (ishockeytränare) (född 1966)
 Anders Forsberg (politiker, Jönköpings län) (1914–1979)
 Anders Forsberg (politiker, Skara) (född 1974)
 Anders Forsberg (riksdagsdirektör) (född 1944)
 Anders Forsberg (tecknare)
 Anders Forsberg (fotbollsspelare) (född 1959)